«Stolen Car (Take Me Dancing)» () ― песня Стинга, выпущенная в качестве третьего сингла с его альбома Sacred Love 26 апреля 2004 года. В августе 2004 года она возглавила чарт Hot Dance Club Songs в США.

Трек-лист
European CD single
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Radio Version) – 3:44
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Batson-Doc-Will.I.Am Remix) – 4:08

European CD maxi single
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Radio Version) – 3:44
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Batson-Doc-Will.I.Am Remix) – 4:08
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (B. Recluse Mix) – 3:06

US CD maxi single
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Radio Version) – 3:44
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Batson-Doc-Will.I.Am Remix) – 4:08
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (B. Recluse Mix) – 3:06
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Radio Version) (The Video) – 3:46
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (Batson-Doc-Will.I.Am Remix) (The Video) – 4:10
"Stolen Car (Take Me Dancing)" (B. Recluse Mix) (The Video) – 3:08

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Песни 2003 года
Синглы 2004 года
Песни Стинга
Песни, написанные Стингом
Песни Милен Фармер
Синглы Polydor Records
Многоязычные песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии